Эрнст Де́рнбург (, настоящее имя Эрих Вильгельм Франц Герман Калов (); ,  — , ) — немецкий актёр.

Биография 
Эрнст Дернбург изучал историю литературы и театра и защитил докторскую диссертацию. В 1913 году дебютировал на сцене Королевского драматического театра в Потсдаме в пьесе «Журналисты» Густава Фрейтага. Работал в Городском театре в Познани, в 1915—1919 годах — в Бременском городском театре. В 1919—1923 годах служил на сцене Мейнхардта-Бернауэра в Берлине. В 1923—1924 годах выступал на сцене Мюнхенского камерного театра, затем вернулся в Берлин.

С конца 1910-х годов Дернбург снимался в немом кино. Сыграл много ролей второго плана в 1920-30-е годы, в том числе в фильме «Капитан из Кёпеника» 1931 года. Похоронен на Груневальдском кладбище.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография

Актёры немого кино Германии
Актёры Германии
Артисты, известные под псевдонимами
Похороненные на Груневальдском кладбище